Dan Joye – ex slittinista statunitense
 Gilles Joye – compositore francese-fiammingo
 Prudent Joye – ostacolista francese